Violettbandat gulvingfly (Xanthia togata) är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1788. Violettbandat gulvingfly ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn